Ancylistes är ett släkte av svampar. Ancylistes ingår i familjen Ancylistaceae, ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Oksvampar
Ancylistes